Identificador de chamadas
Vovó Bina - personagem teatral criada por Milton Neves
José Bina Machado
Termo informal para bicicleta

Localidades

Bina Rly Colony
Bina Etawa

Desambiguação